Vittorio Russo (1934-1997) – filologo romanzo e italianista 
Vittorio Russo (1939-) – allenatore ed ex-calciatore italiano
Vittorio Russo (1939-) – scrittore
Vittorio Russo, attore